Chlebowo ist der Name folgender Orte

 in Polen:
 Chlebowo (Bobolice), Ortsteil der Gmina Bobolice im Powiat Koszaliński in der Woiwodschaft Westpommern
 Chlebowo (Bulkowo), Ortsteil der Gmina Bulkowo im Powiat Płocki in der Woiwodschaft Masowien
 Chlebowo (Gryfino), Ortsteil der Stadt Gryfino im Powiat Gryfiński in der Woiwodschaft Westpommern
 Chlebowo (Gubin), Ortsteil der Gmina Gubin im Powiat Krośnieński in der Woiwodschaft Lebus
 Chlebowo (Lipno), Ortsteil der Gmina Lipno im Powiat Lipno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Chlebowo (Miłosław), Ortsteil der Gmina Miłosław im Powiat Wrzesiński in der Woiwodschaft Großpolen
 Chlebowo (Ostrowice), Ortsteil der Gmina Ostrowice im Powiat Drawski in der Woiwodschaft Westpommern
 Chlebowo (Ryczywół), Ortsteil der Gmina Ryczywół im Powiat Obornicki in der Woiwodschaft Großpolen
 Chlebowo (Stara Dąbrowa), Ortsteil der Gmina Stara Dąbrowa im Powiat Stargardzki in der Woiwodschaft Westpommern
 Chlebowo (Świedziebnia), Ortsteil der Gmina Świedziebnia im Powiat Brodnicki in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Chlebowo (Wierzbinek), Ortsteil der Gmina Wierzbinek im Powiat Koniński in der Woiwodschaft Großpolen

in der Ukraine:
 Chlebowo (Hirnyky), Siedlung in der Nähe von Hirnyky im Rajon Ratne in der Oblast Wolyn